Тлалпани има више значења:

 Тлалпани (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлалпани (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику